Schnopfhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schnopfhagen (1888–1967), österreichischer Arzt und Komponist
 Hans Schnopfhagen (1845–1908), österreichischer Komponist und Heimatdichter